HPS steht für:
 Hantavirus-assoziiertes pulmonales Syndrom (Medizin)
 Hawkes Pocket Scores, eine Taschenpartitur-Reihe
 Hermansky-Pudlak-Syndrom, eine Erbkrankheit (Medizin)
 Histrionische Persönlichkeitsstörung (Psychologie)
 den Human Patient-Simulator, siehe Medizinische Simulation (Medizin) 
 eine Herzstudie, siehe Cholesterin: HPS (Medizin)
 Helsingin Palloseura, finnischer Sportverein
 Hydraulic Power-Steering, vergleiche hydraulische Servolenkung (Fahrzeugtechnik)
 High-Pressure-Sodium-Lampe, Natriumdampflampe (Beleuchtungstechnik)
 Halepaghen-Schule Buxtehude
 Verwaltungsfachhochschule Hessen: Fachbereich Polizei, siehe auch Hessische Polizei
 Hrvatski planinarski savez, kroatischer Bergsteigerverband
 Humanistische Partei der Schweiz
 Hyde Park Motor Stores, ehemaliger britischer Automobilhersteller

 Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen (Polizeikennzeichen)

HP-S steht für:
 Ilford HP-S, hochempfindlicher SW-Negativ-Film von Ilford (Unternehmen)

hps steht für:
 Hawaiische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung